Claude Carré peut désigner :
 Claude Carré (1956-), un auteur de littérature jeunesse, de théâtre et scénariste de bandes dessinées ;
 Claude Carré, un journaliste et présentateur français.